Osoby o tym nazwisku:
 Fabio Mengozzi – włoski kompozytor i pianista
 Stefano Mengozzi – włoski siatkarz